Михаил Бузылёв-старший — цыганский артист, отец Дмитрия Бузылёва.
 Бузылёв, Михаил Михайлович — участник ансамбля «Табор уходит в небо», брат Дмитрия Бузылёва.
 Бузылёв, Михаил Дмитриевич (род. 1976) — актёр театра и кино, музыкальный продюсер, цыганский журналист, сын Дмитрия Бузылёва.